Forthbroen har flere betydninger:

 Forthbroen (vej)
 Forthbroen (jernbane)